

Scarlet est un mot anglais qui signifie « incarnat » ou « écarlate ». Il peut faire référence à :

Télécommunications 

 Scarlet, entreprise de télécommunications exerçant ses activités en Belgique et aux Pays-Bas

Musique 
 Scarlet, une chanson du groupe de rock britannique The Rolling Stones ;
 Scarlet, trio pop/noise français.

Audiovisuel

Génétique 

 Scarlet, gène de la drosophile

Personnage de l'univers de Marvel Comics 
 Scarlet Spider (alias « Ben Reilly » ou « second Spider-Man »)
 Scarlet Witch (en VF : « Sorcière Rouge »)

Œuvres 
 Scarlet, comic de Brian Michael Bendis et Alex Maleev
 Scarlet Begonias, chanson du groupe Grateful Dead, paroles de Robert Hunter, et musique de Jerry Garcia (1974)
 Scarlet's Walk, album de Tori Amos (2002)
 La Balle écarlate,  de la série des longs métrages issus de la série Détective Conan (2021)

Divers 
 Scarlet Knights de Rutgers, club omnisports universitaire de l'Université Rutgers dans le New Jersey
 Llanelli Scarlets, club de rugby de Llanelli dans le Pays de Galles

Voir aussi 
 

io:Skarlato